Geografia:
 Savoy (Illinois), localitat estatunidenca
 Savoy (Massachusetts), localitat estatunidenca
 Savoy (Texas), localitat estatunidenca

 Edificis:
 Savoy Theatre de Londres
 Cine Savoy de Barcelona

 Altres:
 Savoy Records, segell discogràfic
 Savoy (grup), grup musical